Ashland (Alabama)
Ashland (Califórnia)
Ashland (Illinois)
Ashland (Kansas)
Ashland (Kentucky)
Ashland (Luisiana)
Ashland (Mississippi)
Ashland (Missouri)
Ashland (Montana)
Ashland (Nebraska)
Ashland (Nova Jérsei)
Ashland (Ohio)
Ashland (Oklahoma)
Ashland (Oregon)
Ashland (Pensilvânia)
Ashland (Virgínia)
Ashland (Wisconsin)
Ashland City
Ashland Heights

Desambiguações de topônimos